Meldgaardløbet 2022 var et dansk DCU licensløb. Det 139,8 km lange linjeløb blev kørt den 27. marts 2022 med start og mål ved Rødekro. Løbet blev arrangeret af Rødekro Cykle Club, og var det første eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2022.

Der blev kørt seks omgange på en 23,3 km lang rundstrækning. Ruten var forholdsvis flad, men med cirka 5,5 km til mål, kom rytterne ind på Søstvej og ramte ”Hundeklem”-stigningen op gennem skoven. ”Hundeklem” stiger med cirka 4,2% over 1200 meter. På det stejleste stiger den cirka 10%.

Mads Andersen fra  vandt løbet foran Frederik Irgens Jensen fra .

Resultat

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2022
Rødekro